

Astronomia
 7336 Saunders – asteroide near-Earth

Geografia
 Contea di Saunders – contea dello Stato del Nebraska, negli Stati Uniti
 Costa di Saunders – costa dell'Antartide
 Isola di Saunders – una delle Isole Sandwich meridionali
 Isola di Saunders – una delle Isole Falkland

Persone
 Al Saunders (1947) – ex giocatore e allenatore di football americano statunitense
 Alvin Saunders Johnson (1874-1971) – economista statunitense
 Adam Saunders (1986) – attore australiano
 Adam Saunders (...) – attore e produttore statunitense
 András Kállay-Saunders (1985) – cantante statunitense naturalizzato ungherese
 Billy Joe Saunders (1989) – pugile britannico 
 Charles Saunders (1715-1775 – ammiraglio britannico
 Charles Saunders  (1904-1997) – regista e montatore britannico
 Cicely Saunders (1918-2005) – infermiera, medico e filosofa britannica
 Dale Saunders (1973) – ex calciatore trinidadiano
 Damian Saunders (1988) – cestista statunitense
 Dave Saunders (1960) – ex pallavolista statunitense
 Dean Saunders (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore gallese
 Edmund Saunders (1978) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Elaine Saunders (1926-2012) – scacchista britannica
 Flip Saunders (1955-2015) – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Fred Saunders (1951) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 George Saunders (1958) – scrittore e saggista statunitense
 Gwenno Saunders detta Gwenno (1981) – cantante e musicista gallese
 Jalen Saunders (1992) – giocatore di football americano statunitense
 Jackie Saunders (1892-1954) – attrice e sceneggiatrice statunitense
 Jaynetta Saunders (1979) – ex cestista statunitense
 Jennifer Saunders (1958) – comica, attrice e sceneggiatrice britannica
 Jeremy Lemont Saunders in arte 2 Pistols (1983) – rapper statunitense
 John Baker Saunders (1954-1999) – musicista statunitense
 Jonathan Saunders (1977) – stilista britannico
 Josh Saunders (1981) – calciatore statunitense naturalizzato portoricano
 Katy Louise Saunders (1984) – attrice britannica
 Khalen Saunders (1996) – giocatore di football americano statunitense
 Kylee Saunders (1994) – cantautrice e attrice statunitense naturalizzata giapponese
 Leslie Saunders MacLane (1909-2005) – matematico statunitense
 Maurice Raymond Saunders (1887-1948) – illusionista statunitense
 Melva Saunders (1931) – ex cestista australiana
 Peggy Saunders (1905-1941) – tennista britannica
 Ron Saunders (1932-2019) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Rusty Saunders (1906-1967) – cestista e giocatore di baseball statunitense
 Ryan Saunders (1986) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Terry Saunders (1923-2011) – attrice e cantante statunitense
 Tim Saunders (1952) – poeta, giornalista e linguista britannico
 Townsend Saunders (1967) – ex lottatore statunitense
 William Gualbert Saunders (1837-1923) – designer inglese
 Wesley Saunders (1993) – cestista statunitense

Altro
 Accoppiamento di Russell-Saunders – schema di accoppiamento spin-orbita
 Distribuzione di Birnbaum-Saunders – distribuzione di probabilità continua nella teoria delle probabilità
 Saunders-Roe A.36 Lerwick – idrovolante multiruolo bimotore
 Saunders-Roe SR.A/1 – idrocaccia britannico con motore a getto
 Saunders-Roe SR.45 Princess – idrovolante di linea britannico 
 Saunders Sports Club – società calcistica di Colombo in Sri Lanka